Solco – apertura nel terreno 
Solco – depressione in un organo
Solco – depressione sulla superficie del cervello
Il solco – rivista di cultura e di attività femminile degli anni 1920-30
 Il Solco –  casa editrice